Le nom Tudor peut désigner :

Toponyme 

 , canton au Canada.

Patronyme 
Tudor est un nom de famille d'origine roumaine, britannique (galloise) et croate notamment porté par :
 La Maison Tudor, une dynastie qui régna sur l'Angleterre au cours du .
 Antony Tudor (1908-1987), danseur, chorégraphe et professeur britannique.
 
 C. J. Tudor, romancière britannique, auteure de roman policier.
 David Tudor (1926-1996), pianiste et compositeur de musique expérimentale américain.
 
 Henri Tudor (1511-1511), duc de Cornouailles, fils du roi Henri VIII d'Angleterre.
 Henri Tudor (1859-1928), inventeur et industriel luxembourgeois.
 Henry Hugh Tudor (1871-1965), général britannique.
 Igor Tudor (1978- ), joueur puis entraîneur croate de football.
 John Tudor (1954- ), ancien lanceur américain de baseball.

Prénom 
Tudor est un prénom d'origine roumaine notamment porté par :
 Tudor Băluță (1999-), footballeur international roumain.
 Tudor Chirilă (1974-), acteur, musicien, compositeur et producteur roumain.
 Tudor Dumitrescu (1957-1977), pianiste et compositeur roumain.

Industrie 
 La marque Tudor de montres suisses.
 La marque de batteries Tudor, anciennement la propriété du patron luxembourgeois Léon Laval.

Arts 
 Les Tudors est une série télévisée.

Architecture 
 Le style Tudor, mouvement architectural médiéval en Grande-Bretagne au cours de l'ère Tudor (1485-1603).

Divers 
 Le Centre de recherche public Henri-Tudor, un établissement de recherche luxembourgeois.
 Tudor est le nom donné au manoir où se déroule le meurtre du  Lenoir dans le jeu de société Cluedo.

Notes et références 

Patronyme roumain
Patronyme anglais
Homonymie de patronyme croate
Prénom masculin
Prénom roumain